Breze, rod biljaka iz porodice brezovki
 Obična breza, biljka
 Cretna breza, biljka
 Breze (Novi Vinodolski), gradsko naselje Novog Vinodolskog, Hrvatska
 Breze (Tuzla, BiH), naselje općini Tuzla, BiH